Az 1989-es női kosárlabda-Európa-bajnokságot Bulgáriában Várna rendezhette 1989. június 13. és június 18. között. Az Eb-n nyolc csapat vett részt. A tornát a Szovjetunió nyerte, amelynek ez volt a huszadik Eb-címe, 1960 óta pedig sorozatban a tizenhatodik. A magyar csapat hetedik helyezést ért el.

Lebonyolítás 
A 8 csapatot 2 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe. Az elődöntő győztesei játszották a döntőt, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1989-es férfi kosárlabda-Európa-bajnokság

1989
Európa-bajnokság N